Gitlin ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Gitlin (* 1943), südafrikanisch-israelisch-amerikanischer Bildhauer
 Todd Gitlin (1943–2022), US-amerikanischer Soziologe

en:Gitlin